Aleksey Urmanov (né le  à Saint-Pétersbourg en Russie) est un patineur artistique russe. Il est champion olympique en 1994.

Biographie

Carrière sportive 
Durant sa carrière, il est reconnu pour ses costumes flambloyant et son style classique. Champion olympique en 1994, il est champion d'Europe en 1997 et champion de Russie de 1992 à 1996. Au début des années 1990, il réalise de magnifiques quadruples boucles piqués notamment aux championnats du monde de Munich en 1991.

Reconversion 
Durant sa carrière chez les professionnels, il remporte le titre de champion du monde professionnel en 1999.

Il est l'entraîneur de Sergei Voronov. Il est également spécialiste technique pour l'ISU. Il est marié et père de jumeaux.

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 

Patineur artistique russe
Champion olympique russe
Champion olympique de patinage artistique
Entraîneur russe de patinage artistique
Naissance à Léningrad
Naissance en novembre 1973
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Champion d'Europe de patinage artistique